Mucroserpula velimia är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Mucroserpula velimia ingår i släktet Mucroserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
velimia